Charisis (andere Transkription: Harissis) ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantinos Charisis (* 1979), griechischer Basketballspieler
 Christos Charisis (* 1976), griechischer Basketballspieler